Криничненский сельский совет

 Криничненский сельский совет — в Белогорском районе Крыма.
 Криничненский сельский совет — в Тростянецком районе Сумской области Украины.